Kalpana ist:

 der (Vor-)Name von
 Kalpana (Kannada-Schauspielerin) (1943–1979), indische Schauspielerin des Kannada-Films
 Kalpana (Malayalam-Schauspielerin) (1965–2016), indische Schauspielerin des Malayalam-Films
 Kalpana Chawla (1961–2003), indisch-amerikanische Astronautin
 Kalpana Chowdhury/Kalpana Choudhury, indische Boxerin
 Kalpana Iyer (* um 1955), indische Schauspielerin des Hindi-Films
 Kalpana Kartik (* 1931), indische Schauspielerin des Hindi-Films
 Kalpana Lajmi (1954–2018), indische Filmregisseurin, -produzentin und Drehbuchautorin
 Kalpana Pandit (* 1968), indische Schauspielerin des Hindi-Films
 Kalpana Patowary (* 1978), indische Sängerin
 Kalpana Saroj (* 1961), indische Unternehmerin

 der Name mehrerer indischer Filme
 Kalpana (1948), Hindi-Film von Uday Shankar
 Kalpana (1960), Hindi-Film von Rakhan
 Kalpana (1970), Malayalam-Film von K. S. Sethumadhavan
 Kalpana (1977), Telugu-Film von K. Raghavendra Rao
 Kalpana (2012), Kannada-Film von Ramanarayanan

 der Name eines Gedichtbandes von Rabindranath Thakur aus dem Jahr 1899

 der Name eines US-amerikanischen IT-Unternehmens, siehe Kalpana (Unternehmen)